Aéroport de Gaya peut faire référence à :
 Aéroport de Gaya, en Inde ;
 Aérodrome de Gaya, au Niger.